Nikola Radičević – cestista serbo
Branko Radičević – scrittore serbo
Jovanka Radičević – pallamanista serba